Rastovača est un toponyme qui peut désigner :
Rastovača, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rastovača, un village de Croatie situé dans la municipalité de Plitvička Jezera, comitat de Lika-Senj.